Лас Ојас има више значења:

 Лас Ојас (Којука де Каталан), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Лас Ојас (Грал. Зарагоза), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику